El acrónimo SDL se refiere a varios conceptos:

 Simple DirectMedia Layer, una biblioteca informática multiplataforma que provee una API para la programación gráfica.
 SDL (lenguaje de especificación), en el contexto de los lenguajes de especificación es una técnica de descripción visual/formal para sistemas paralelos y distribuidos.
 Styled Layer Descriptor, dentro de los Sistemas de Información Geográfica es un lenguaje estándar, propuesto por el OGC, para describir el conjunto de capas.
 Partido de la Izquierda Democrática (), un partido político izquierdista de Eslovaquia.
 Sociedad Deportiva Logroñés (club de fútbol), un equipo de fútbol de Logroño.
 SDL plc, empresa dedicada a los servicios y el software integrados para la gestión de contenidos web y traducciones.